Xanthodisca är ett släkte av fjärilar. Xanthodisca ingår i familjen tjockhuvuden. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tjockhuvuden
Xanthodisca